Piratería puede referirse a:

Piratería, el asalto y robo de embarcaciones en el mar, según el sentido original del término;
Piratería berberisca, practicada por los corsarios otomanos;
Piratería aérea, apoderamiento o secuestro de una aeronave (término derivado de la piratería marítima);